Вега-де-Вальдетронко ()  —  муниципалитет в Испании, входит в провинцию Вальядолид в составе автономного сообщества Кастилия и Леон. Занимает площадь 17,48 км². Население — 138 человек (на 2010 год). Расстояние до административного центра провинции — 42 км.

Население

Примечания

Муниципалитеты Вальядолида